Озёрная — название географических объектов.

Населённые пункты

Россия 
 Озёрная — деревня в Пыщугском районе Костромской области.
 Озёрная — деревня в Сафакулевском районе Курганской области.
 Озёрная — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Озёрная — деревня в Шумячском районе Смоленской области.
 Озерная — деревня в Ялуторовском районе Тюменской области.

Украина 
 Озёрная — село в Погребищенском районе Винницкой области.
 Озёрная — село в Белоцерковском районе Киевской области.
 Озёрная — село в Зборовском районе Тернопольской области.

Реки 
 Озёрная — река в Алтайском крае, приток Истока.
 Озёрная — река в Республике Алтай, приток Катуни.
 Озёрная — река на севере Красноярского края, приток Дудинки.
 Озёрная — река на севере Красноярского края, впадает в Карское море.
 Озёрная — река в Выборгском районе Ленинградской области, приток Приветной.
 Озёрная — река в Орловской области, приток Озёрки.
 Озёрная — река в Свердловской области, приток Режа.
 Озёрная — река в Смоленской области, приток Волосты.
 Озёрная — река в Томской области, приток Журавлёвой.
 Озёрная — река в Томской области, приток Кети.
 Озёрная — река в Томской области, приток Ларъёгана.
 Озёрная — река в Томской области, приток Левого Ильяка.
 Озёрная — река в Томской области, приток Пиковки.
 Озёрная — река в Томской области, приток Чузика.
 Озёрная — река в Хакасии, приток Большого Абакана.
 Озёрная — река в Ханты-Мансийском АО, приток Ватъёгана.
 Озёрная — река в Ханты-Мансийском АО, приток Окуневки.
 Озёрная — река в Ханты-Мансийском АО, приток Собакиной.

Камчатка
 Озёрная (приток Большой Хапицы) — река на Камчатке.
 Озерная (приток Толбачика) — река на Камчатке.
 Озёрная — река на Камчатке, отделяющая бывший Корякский автономный округ от бывшей Камчатской области на тихоокеанском побережье.
 Озёрная (протока озера Нерпичье) — река на Камчатке, бассейн реки Камчатка.
 Озёрная (река, впадает в Берингово море) — река на Камчатке.
 Озерная (река, впадает в Охотское море) — река на юго-западе Камчатки.
Курилы
 Озёрная — река на острове Кунашир, вытекает из озера Горячего.
другие
 Озёрня (приток Ламы) — река в Московской области.

Другое 
 Озёрная — станция Московского метрополитена.
 Озёрная — станция Армавир-Туапсинской железной дороги на участке Армавир — Ставрополь.
 Озёрная — станция северной трассы Малой Октябрьской железной дороги.
 Озёрная — станция Казахстанской железной дороги в Костанайской области.
 Озёрная — аэропорт в Усть-Большерецком районе Камчатского края.
 Озёрная — провинция в Южном Судане.

См. также 
 Озёрная лягушка
 Озёрная площадь
 Озёрная улица
 Озёрная чайка
 Большая Озёрная
 Малая Озёрная
 Озёрный
 Озёрное
 Заозёрная